Lista największych wypadków lotniczych w historii pod względem liczby ofiar. W rankingu ujęto wypadki samolotów pasażerskich, w których liczba ofiar przekroczyła 100 osób.

Zobacz też 
 katastrofy i incydenty cywilnych samolotów pasażerskich

 
Listy związane z lotnictwem